Južna Afrika je lahko:

 Južna Afrika, regija podsaharske Afrike
 Južnoafriška republika, država na skrajnem jugu afriškega kontinenta